Gornji grad, Gradec ili Grič je naziv za stari dio grada Zagreba 
 Gornji grad – Medveščak, gradska četvrt u upravnom ustrojstvu Grada Zagreba 
 Gornji grad, gradska četvrt u Osijeku
 Gornji Grad, naselje i sjedište istoimene općine u središnjoj Sloveniji

Vidi i:

 Gornji Gradac (Konjic, BiH)
 Gornji Gradac (Široki Brijeg, BiH)
 Gornji Graci